Istana Negara di Jalan Istana, il vecchio palazzo reale e oggi museo;
Istana Negara di Jalan Duta, il nuovo palazzo reale.